Paramount (Californië), 
 Paramount Hotel in New York

Onderdelen van Viacom of de CBS Corporation:
 Paramount Pictures
 Paramount Home Entertainment
 Paramount Classics
 Paramount Vantage
 Paramount Animation
 CBS Paramount Television
 Paramount Studios
 Paramount Ranch
 Paramount Records
 Paramount Parks
 United Paramount Network